Zabukovje je ime več naselij v Sloveniji:

 Zabukovje - Občina Kranj
 Zabukovje - Občina Šentrupert
 Zabukovje - Občina Vojnik
 Zabukovje nad Sevnico - Občina Sevnica
 Zabukovje pri Raki - Občina Krško